Cette page résume les résultats de la saison 2006-2007 du championnat de Ligue 2. La compétition est remportée par le FC Metz.

Les 20 clubs participants

Classement 

|}
Victoire à 3 points.

Résultats

Tableau d'honneur 

 Montent en L1 : FC Metz, SM Caen, RC Strasbourg 
 Descendent en L2 : ES Troyes AC, CS Sedan-Ardennes, FC Nantes
 Montent en L2 : Clermont Foot, US Boulogne, SCO Angers
 Descendent en National : US Créteil-Lusitanos, FC Istres, Tours FC

Classement des buteurs 
Le tableau suivant liste les joueurs selon le classement des buteurs pour la saison 2006-2007 de Ligue 2.

Notes et références

Lien externe 

 Page source

 

France M2